Il doppio del torneo di tennis Casablanca Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Josef Čihák e Mark Koevermans che hanno battuto in finale Marcelo Ingaramo e Christian Miniussi 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tore Meinecke /  Ricki Osterthun (quarti di finale)
 Josef Čihák /  Mark Koevermans (Campioni)

 Marcelo Ingaramo /  Christian Miniussi (finale)
 Christer Allgårdh /  Pablo Arraya (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Casablanca Challenger 1989